

События 
 Консулы Имп. Цезарь Л.Септимий Север Пертинакс Авг. и Имп. Цезарь Марк Аврелий Север Антонин Август Каракалла. Консул-суффект П.Септимий Гета.
 В Антиохии Север утвердил себя и старшего сына консулами на этот год и отправился в Александрию. Он даровал александрийцам много прав. Путешествие по Египту.
 Император Септимий Север возвращается из Египта в Рим.

Родились 
 Цзян Вэй (ум. 264)  — полководец и регент царства Шу Хань эпохи Троецарствия в Китае.

Скончались 
 Ириней Лионский (р. ок. 130) — христианский богослов и апологет, второй епископ Лиона.
 Харалампий Магнезийский (р. ок. 89) — священномученик, епископ Магнезии.
 28 июня — Юань Шао (р. 154), китайский полководец эпохи Троецарствия.

См. также

Примечания